Léon Hiard (1857-1921), homme politique belge ;
 Pierre Hiard (1945), homme politique français ;
 Pierrick Hiard (1955), joueur français de football.